Бон-Хомм () — округ в штате Южная Дакота, США. Административный центр округа — Тиндалл. Самый крупный город — Спрингфилд. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек.

Бон-Хомм был создан в 1862 году. Название «Бон-Хомм» было впервые использовано в Льюисом и Кларком в 1804 году для острова на реке Миссури. Когда поселенцы прибыли на территорию округа, они приняли это название для округа.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ имеет общую площадь в  км2, из которых суша составляет 1460 км2 и 46,6 км2 составляет вода.

Транспорт 
Через округ проходят:

  .
  .
  .
  .
  .

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 58,4 % мужчин и 41,6 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйств и 1572 семей. Расовый состав: белые — 89,8 %, афроамериканцы — 1,0 %, коренные американцы — 7,1 % и представители двух и более рас — 1,4 %. 1,8 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 26,8 % — жители младше 18 лет, 1,8 % — между 18 и 21 годами, 51,5 % — от 21 до 65 лет и 19,9 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 43,2 лет. На каждые 100 женщин в Бон-Хомме приходилось 140,4 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 151,3 мужчины сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 64,0 % представляли собой семьи: 55,7 % совместно проживающих супружеских пар (18,6 % с детьми младше 18 лет); 5,5 % — женщины, проживающие без мужей и 2,8 % — мужчины, проживающие без жён. 36,0 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,24 человека, а средний размер семьи — 2,84 человека. В одиночестве проживали 32,8 % населения, 17,0 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 5,3 % от всего числа семей в Бон-Хомме и 10,8 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Южной Дакоты